El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2003 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 65 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Louisiana Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Syracuse, que lograban su primer campeonato en su tercera aparición en una final nacional, derrotando a la Universidad de Kansas, que disputaba su séptima final. Carmelo Anthony, de los Orangemen, fue el máximo anotador y considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional — Albany, New York

South Regional — San Antonio, Texas

Midwest Regional — Minneapolis, Minnesota

West Regional — Anaheim, California

Final Four — Nueva Orleans, Luisiana

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2003
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA